Il National Invitation Tournament 1977 fu la 40ª edizione del torneo. Venne vinto dalla St. Bonaventure University; il  miglior giocatore fu Greg Sanders.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1977
1977